Jimbo (computerspel) - een Engelstalig platformspel uit 1995
 Jimbo and the Jet Set - een Britse animatieserie
 Jimbo Jones - een personage uit de animatieserie The Simpsons
 Jimbo Kern - een personage uit de animatieserie South Park
 Jim Bohannon - een gastheer van praatprogramma's
 Jim Covert - voormalig American footballer
 Jimmy Connors - voormalig tenniskampioen
 Jimmy Neutron - een tekenfilmfiguur
 Jimmy Wales - Amerikaans internetondernemer